Jigg kan avse:

 Jigg (verktyg) – att verktyg för att spänna fast något som ska bearbetas
 Jigg (sportfiske) – ett plast- eller hårbete
 Flytjigg – ett fiskeredskap

Se även
 Jig – en gammal folkdans av engelskt ursprung
 Gigg – en hästvagn som har två höga hjul med fjädring och anspänning med gaffel
 Gigg (båt) – en lång, smäcker och lättrodd båt